S
Musiklabel S